Зубр Капитал — компания, управляющая фондами прямых инвестиций. «Зубр Капитал» инвестирует в разные секторы экономики, включая телекоммуникации, информационные технологии, банковскую и финансовую сферы, инновационные технологии. Была основана в 2010 году, специализируется на инвестициях в капитал компаний, с последующим их развитием и дальнейшим выходом через 5-7 лет.

Инвестиции 
Инвестиционная компания «Зубр Капитал» привлекала инвестиции таких институциональных инвесторов и компаний, как Европейский банк реконструкции и развития,Голландский фонд развития (FMO).

Фонд SMH 
В 2010 году в рамках Зубр Капитал был создан первый Фонд SMH объемом 70 миллионов USD, куда вошли такие компании, как
 Атлант Телеком (телекоммуникации)
 МТБанк (банковский сектор)
 АтлантКонсалт (IT консалтинг)
 Школа Робототехники (образование).

В марте 2015 компания состоялся первый «выход» «Зубр Капитал» из портфельной компании МТБанк.

В ноябре 2016 Зубр Капитал и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) совершили сделку выхода из телекоммуникационной компании «Атлант Телеком». Новым собственником стал холдинг A1 Telekom Austria Group.

Фонд Zubr Capital Fund I 
В августе 2016 года «Зубр Капитал» запустил второй фонд Zubr Capital Fund I. Сумма первого закрытия была зафиксирована на уровне 50 млн USD, ключевыми инвесторами фонда выступили Европейский банк реконструкции и развития и компания Wargaming.

В портфеле фонда Zubr Capital Fund I:
 СофтКлуб (банковское ПО).
 21vek.by (e-commerce).
 av.by (классифайд авто).
realt.by (классифайд недвижимости)
 Uniflex (флексоупаковка).
 доля в белорусском контуре группы компаний Softline.
 Targetprocess
 MediaCube
 ГК «Мила» (ритейл)
 Myfin Group

Фонд Zubr Capital Fund II 
В 2022 году «Зубр Капитал» запустил третий фонд Zubr Capital Fund II, который будет инвестировать в восточноевропейские IT-компании, развивающие свой бизнес в Западной Европе и США. Сумма первого закрытия – 96 млн $ .

Примечания 

Инвестиционные компании